Chefchaouen (stad), stad in Marokko
 Chefchaouen (provincie), provincie in Marokko